Gil Junger (1954-), réalisateur américain ;
 Sebastian Junger (1962-), journaliste et écrivain américain.
Patronyme allemand